Sulz kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Soultz-Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Soultz-les-Bains, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Soultz-sous-Forêts, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Sulz, Aargau, ort i Laufenburg kommun, 
 Sulz, Zürich, ort i Rickenbach kommun, 
 Sulz, Luzern, ort i Hitzkirch kommun,

Tyskland 

 Sulz am Neckar – stad i Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Sulz (Altmühl) – en biflod till Altmühl i Bayern,

Österrike 

 Sulz (kommun) – Vorarlberg,  Bezirk Feldkirch,